Eye of the Storm ist die Bezeichnung für:
 Eye of the Storm (Computerspiel), Videospiel
 Eye of the Storm – Das Todesmotel, deutsch-amerikanischer Film von Yuri Zeltser aus dem Jahr 1991
 Eye of the Storm, Lied von Bullet for My Valentine aus dem Album Scream Aim Fire
 Eye of the Storm (Dokumentarfilm) von Anthony Baxter